Лина има више значења:

 Лина
 Лина (Висконсин)
 Лина (Илиноис)
 Лина (Мисисипи)
 Лина (река)